Die Saison 1966/67 der Eishockey-Oberliga war die neunte Spielzeit der Liga als zweithöchste deutsche Eishockeyspielklasse unter der Bundesliga und zugleich die erste, die zweigleisig ausgespielt wurde.
Während der Meister Augsburger EV in der Relegationsrunde zur Bundesliga scheiterte, qualifizierten sich die Eishockeyabteilung des FC Bayern München, die SG Oberstdorf/Sonthofen und der VfL Bad Nauheim für die höchste deutsche Spielklasse. Der TEV Miesbach und der EV Landsberg scheiterten in der Relegation zur Oberliga und stiegen damit ebenso wie der Essener RSC, der sich nach der Hauptrunde vom Spielbetrieb zurückzog, aus der zweiten Liga ab.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
Vor der Saison wurde das Teilnehmerfeld in zwei Gruppen regional aufgeteilt. Da sich die Mannschaften des EC Oberstdorf und des ERC Sonthofen zur Spielgemeinschaft Oberstdorf/Sonthofen zusammengeschlossen hatten, startete die Oberliga Süd mit sieben Vereinen. Die Oberliga Nord wurde zunächst um die beiden Teilnehmer an der Endrunde der Regionalliga-Saison 1965/66, die nicht aus Bayern stammten, aufgestockt. Zur Ermittlung des siebten Teilnehmers kam es schließlich zu Qualifikationsspielen der Drittplatzierten der Regionalliga-Zwischenrunden 1965/66, in denen sich der Mannheimer SC mit einem 10:4- und einem 8:6-Sieg gegen den EC Hannover durchsetzen konnte.

Modus 
Die jeweils sieben Mannschaften spielten in ihrer Gruppe zunächst eine Einfachrunde aus, sodass jeder Verein jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die übrigen Mannschaften bestritt. Anschließend nahmen die besten drei Vereine der beiden Gruppen an der Qualifikationsspielen mit den Teilnehmern auf Platz Vier und Fünf der entsprechenden Bundesliga-Gruppe teil.

Die weiteren Teilnehmer spielten in ihrer jeweiligen Gruppe eine Qualifikationsrunde mit den Besten der entsprechenden Regionalliga-Gruppe aus. Zusätzlich spielten die beiden Gruppensieger der Vorrunde um den Titel Oberligameister und die beiden Gruppensieger der Qualifikationsrunden um den Oberligapokal.

Hauptrunde

Oberliga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , , .

Oberliga Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , , .

Oberligameisterschaft

Relegationsrunde 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1966/67#Relegation zur Bundesliga

Nord 
Aus der Regionalliga Nord qualifizierten sich:

 EC Hannover
 ERC Westfalen Dortmund
 BFC Preussen Berlin

Der Essener RSC stellte nach der Vorrunde den Spielbetrieb ein. Dafür rückte der Hamburger SC  als Vierter der Regionalliga Nord nach.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: ,  , .

Süd 
Alle vier Teilnehmer der Regionalliga Süd waren für die Relegation qualifiziert:
 ERV Ravensburg
 SC Ziegelwies
 EV Pfronten
 SC Garmisch-Partenkirchen

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , , .

Oberligapokal

Einzelnachweise 

1966
Eishockeysaison 1966/67